Tropos steht für:
 Tropos, Kurzform für Troposphäre

TROPOS steht für:
 Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Trope